Дзюцу:

 Дзюцу — японский суффикс, придающий смысл умение обращаться с тем, после чего стоит суффикс.
 Дзюцу — термин, которым в манге и аниме «Наруто» обозначают каждое из специфических фантастических действий ниндзя.